Maretak, een groenblijvende plant uit de sandelhoutfamilie. De maretak wordt ook mistletoe, mistel of vogellijm genoemd. 
 Mistletoe (album), een komediealbum uit 2003 van The Bob & Tom Show
 "Mistletoe" (Colbie Caillat), een single van Colbie Caillat
 "Mistletoe" (Justin Bieber), een single van Justin Bieber
 USS Mistletoe, drie schepen van de Amerikaanse marine
 Mistletoe (Kentucky), een Amerikaanse plaats